Het ATP-toernooi van Umag 2000 (met de officiële naam Croatia Open Umag 2000) werd gespeeld van 17 tot en met 23 juli 2000. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag